Phoenixville ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Phoenixville (Alabama)
 Phoenixville (Connecticut)
 Phoenixville (Pennsylvania)